Острув-Мазовецка:

 Острув-Мазовецка — город в Польше, входит в Острувский повят, Мазовецкое воеводство.
 Острув-Мазовецка — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Острувский повят, Мазовецкое воеводство.

См. также 
 Острув
 Остров (значения)